El Condado de Blaine es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Blaine (Idaho)
 Condado de Blaine (Montana)
 Condado de Blaine (Nebraska)
 Condado de Blaine (Oklahoma)